Roitzsch steht für:

Orte:
 Roitzsch, Ortsteil der Ortschaft Gompitz in Dresden, Sachsen, siehe Roitzsch (Dresden)
 Roitzsch, Ortsteil der Stadt Lommatzsch, Landkreis Meißen, Sachsen, siehe Roitzsch (Lommatzsch)
 Roitzsch, Ortsteil der Stadt Sandersdorf-Brehna, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, siehe Roitzsch (Sandersdorf-Brehna)
 Roitzsch, Ortsteil der Gemeinde Trossin, Landkreis Nordsachsen, Sachsen, siehe Roitzsch (Trossin)
 Roitzsch, Ortsteil der Stadt Wurzen, Landkreis Leipzig, Sachsen, siehe Roitzsch (Wurzen)

Personen:
 Ingrid Roitzsch (1940–2011), deutsche Politikerin
 Kurt Roitzsch (* 1882), deutscher Ministerialbeamter
 Paul Roitzsch (1888–1979), deutscher Lehrer, Archivar und Heimatforscher